О́льга Хохло́ва:
 Хохлова, Ольга Владимировна (род. 1965) — российская актриса.
 Хохлова, Ольга Николаевна (род. 1957) — российский педагог и политик.
 Хохлова, Ольга Степановна (1891—1955) — артистка «Русских балетов» Дягилева.